Суперкубок Болгарии по футболу — болгарский футбольный трофей, за который борются чемпион и обладатель Кубка Болгарии прошлого сезона. В случае, если один и тот же клуб выигрывает чемпионат и кубок — в турнире он встречается с финалистом Кубка.

История

Первое проведение (1989) 
Первая встреча за Суперкубок Болгарии была проведена в 1989 году. Предложил проведение такого матча Кирилл Захаринов — главный редактор спортивного отдела БТА и секретарь Общества спортивных журналистов. Сам Кубок был изготовлен по заказу БТА в Италии и вручен победителю первого Суперкубка — ЦСКА, в музее которого он до сих пор и хранится.

Победители 

(*) — финалист Кубка

Болгария